MNY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mono (Isole Salomone)